Fremont County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Fremont County, Colorado 
 Fremont County, Idaho 
 Fremont County, Iowa 
 Fremont County, Wyoming